Lijst van gemeentelijke monumenten in Voorst (gemeente), gemeente in Nederlandse provincie Gelderland
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Voorst (plaats), plaats binnen de gemeente Voorst, provincie Gelderland
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Voorst (Oude IJsselstreek), plaats in de gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland